Шарль Бирон:
 Шарль де Гонто-Бирон (1562—1602), маршал Франции, герцог Бирон
 Шарль-Арман де Гонто-Бирон (1663—1756), маршал Франции